Вильямайор:

 Вильямайор — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильямайор-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильямайор-де-Сантьяго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Вильямайор-де-Тревиньо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Вильямайор, Буэнавентура (род. 1967) — филиппинский шахматист, гроссмейстер.
 Вильямайор, Игнаси (род. 1972) — андоррский футбольный судья.